Otto V van Brandenburg (ca. 1246-1298), markgraaf van Brandenburg-Salzwedel (1267-1298)
 Otto V van Beieren (ca. 1341-1379), hertog van Beieren (1347-1349/1351), markgraaf van Brandenburg (1351-1373)
 Otto V van Brunswijk-Lüneburg (1439-1471), hertog van Brunswijk-Lüneburg (1457-1471)